Der Name Goux bezeichnet verschiedene Ortschaften in Frankreich:

 Goux, Gemeinde im Département Gers
 Goux-lès-Dambelin, Gemeinde im Département Doubs
 Goux-les-Usiers, Gemeinde im Département Doubs
 Goux-sous-Landet, Gemeinde im Département Doubs
 Goux, Ortschaft in der Gemeinde Vercel-Villedieu-le-Camp im Département Doubs

Goux ist der Familienname von:
 Elian Goux (* 2001), argentinischer Handballspieler
 Jean-Joseph Goux (* 1943), Philosoph
 Jules Goux (1885–1965), französischer Automobilpionier und -rennfahrer

Siehe auch:
 Gou
 Gout